For God and Country — тридцать восьмой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 11 ноября 2003 года. Пластинка была выдержана в стиле традиционного кантри, песни фокусировались преимущественно вокруг патриотической тематики. Альбом занял 167-ю строчку в чарте Billboard 200 и 23-ю в Top Country Albums.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон